Shuangmiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangmiao (socken i Kina, Chongqing), 
 Shuangmiao (socken i Kina, Shandong), 
 Shuangmiao (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar